Cinq Petits Cochons est le titre des œuvres suivantes :
 Cinq Petits Cochons (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1942, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Cinq Petits Cochons (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2003 ;
 Cinq Petits Cochons, bande dessinée française de Miceal O’Griafa et David Charrier publiée en 2009 dans la collection Agatha Christie ;
 Cinq Petits Cochons, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2011.